Iwan Annenkow () ist der Name folgender Personen:

* Iwan Alexandrowitsch Annenkow (1802–1878), russischer Leutnant und Dekabrist
 Iwan Wassiljewitsch Annenkow (1814–1887), russischer General